

Sciences et techniques 
 En biologie, une espèce est un groupe homogène d'individus interféconds.
 En chimie, une espèce chimique est un ensemble d’entités moléculaires, ioniques ou atomiques identiques.
 En sciences de la Terre et plus particulièrement en minéralogie et en pétrographie, une espèce minérale est un type de solides naturels caractérisé par une structure atomique et une composition chimique précises.

Sciences humaines et sociales 
 En économie, les espèces, ou monnaie fiduciaire, désignent les billets et pièces émises par une banque centrale ou une institution monétaire.

Culture et société

Cinéma 
 Espèces est le nom au Québec d'une série de deux films américains ; en France, ces films sont sortis sous le nom de La Mutante et La Mutante 2 :
 Espèces ou La Mutante (titre original : Species), sorti en 1995 ;
 Espèces II ou La Mutante 2 (titre original : Species II), sorti en 1998.

Édition 
 Espèces est une revue d'histoire naturelle, publiée par Kyrnos Publications depuis .

Religions 
 Dans le christianisme, les espèces eucharistiques sont le pain et le vin consacrés pour devenir le Corps et le Sang du Christ.